Perelandra (boek), boek van C.S. Lewis uit de Ruimtetrilogie, ook uitgegeven als Voyage to Venus en Reis naar Venus;
Voyage to Venus (album), het vierde studioalbum van Michael Shipway.